The Beach Side Of Life — третий студийный альбом немецкого диджея Роджера Ша, выпущенный 22 октября 2010 года. Пластинка была выпущена под маркой проекта Sunlounger.

Список композиций 

Альбомы Sunlounger
Альбомы Armada Music